, infanta d'Espanya, és la segona filla dels reis Felip VI i Letizia d'Espanya, germana petita de la princesa d'Astúries i segona en la línia successòria de la Corona espanyola.

Biografia 
Nascuda el 29 d'abril de 2007 a Madrid, a l'Hospital Ruber Internacional, és la primera a dur el nom de Sofia que ha nascut dins de la família reial espanyola, nom que se li va posar en honor de la seva àvia, la reina Sofia. Des del seu naixement té la dignitat d'infanta d'Espanya i el tractament d'Altesa Reial.

Batejada el 15 de juliol de 2007, els seus padrins són la seva àvia materna, Paloma Rocasolano i Konstantin-Assen Sakskoburggotski, fill del qui fou el zar Simeó II i exprimer ministre de Bulgària, amic íntim de Felip VI.

La primera recepció oficial en què va assistir com a membre de la família reial espanyola va ser una trobada amb la Selecció de futbol d'Espanya amb motiu de la seva victòria a la Copa Mundial de Futbol de 2010.

Juntament amb la seva germana gran és escolaritzada al Colegio Santa María de los Rosales.

En el moment que es va fer efectiva l'abdicació del seu avi, el rei Joan Carles I, i amb la proclamació del seu pare, Felip VI, com a rei d'Espanya, el 19 de juny de 2014, es va convertir en la segona en la línia successòria en la Corona espanyola. Des d'aquell moment també va començar a precedir als reis Joan Carles i Sofia a efectes protocol·laris.

Ascendència

Referències 

Infants d'Espanya
Nobles madrilenys
Polítics madrilenys
Naixements del 2007